Le tournoi de tennis d'Indianapolis est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute du 19 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indianapolis
 Saison 1973 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Indianapolis